Државни пут 300 Суботица—Велебит—Горњи Брег је делимично изграђен пут IIБ реда на северу Бачке, који повезује Суботицу са насељима у општинама Кањижа и Сента.

Траса пута

Извори